Maisières kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Maisières (ort i Belgien), Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Scey-Maisières, kommun i departementet Doubs, 

Robotskapade Belgienförgreningar